Vale de Amári
 Amári (município)
 Amári (aldeia)

Desambiguações de topônimos